{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (62901) - || 2000 UL105 ||29 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62902) - || 2000 UH106 ||30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62903) - || 2000 UK106 ||30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62904) - || 2000 UZ106 ||30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62905) - || 2000 UQ107 ||30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62906) - || 2000 UR107 ||30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62907) - || 2000 UC108 ||30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62908) - || 2000 UH108 ||30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62909) - || 2000 UY108 ||31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62910) - || 2000 UK109 ||31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62911) - || 2000 UR109 ||31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62912) - || 2000 UD110 ||31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62913) - || 2000 UK110 ||31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62914) - || 2000 VX2 ||1 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (62915) - || 2000 VY2 ||1 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (62916) - || 2000 VW3 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62917) - || 2000 VR8 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62918) - || 2000 VY9 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62919) - || 2000 VH10 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62920) - || 2000 VB12 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62921) - || 2000 VJ12 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62922) - || 2000 VV12 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62923) - || 2000 VC13 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62924) - || 2000 VU13 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62925) - || 2000 VE14 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62926) - || 2000 VK14 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62927) - || 2000 VT14 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62928) - || 2000 VV14 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62929) - || 2000 VO15 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62930) - || 2000 VP15 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62931) - || 2000 VJ16 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62932) - || 2000 VF18 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62933) - || 2000 VR21 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62934) - || 2000 VS21 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62935) - || 2000 VP22 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62936) - || 2000 VF23 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62937) - || 2000 VG23 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62938) - || 2000 VJ23 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62939) - || 2000 VP23 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62940) - || 2000 VS23 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62941) - || 2000 VB24 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62942) - || 2000 VC25 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62943) - || 2000 VY25 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62944) - || 2000 VF28 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62945) - || 2000 VH28 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62946) - || 2000 VG30 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62947) - || 2000 VV31 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62948) - || 2000 VE32 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62949) - || 2000 VS33 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62950) - || 2000 VD34 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62951) - || 2000 VE34 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62952) - || 2000 VV34 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62953) - || 2000 VR35 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62954) - || 2000 VD36 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62955) - || 2000 VZ36 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62956) - || 2000 VK37 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62957) - || 2000 VR37 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62958) - || 2000 VX37 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62959) - || 2000 VV39 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62960) - || 2000 VP40 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62961) - || 2000 VO42 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62962) - || 2000 VA43 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62963) - || 2000 VW43 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62964) - || 2000 VE44 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62965) - || 2000 VH44 ||2 november 2000 || LINEAR
|-
| (62966) - || 2000 VB45 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (62967) - || 2000 VM45 ||2 november 2000 || LINEAR
|-
| (62968) - || 2000 VD48 ||2 november 2000 || LINEAR
|-
| (62969) - || 2000 VN49 ||2 november 2000 || LINEAR
|-
| (62970) - || 2000 VY49 ||2 november 2000 || LINEAR
|-
| (62971) - || 2000 VZ49 ||2 november 2000 || LINEAR
|-
| (62972) - || 2000 VU50 ||2 november 2000 || LINEAR
|-
| (62973) - || 2000 VP51 ||3 november 2000 || LINEAR
|-
| (62974) - || 2000 VA52 ||3 november 2000 || LINEAR
|-
| (62975) - || 2000 VB52 ||3 november 2000 || LINEAR
|-
| (62976) - || 2000 VO52 ||3 november 2000 || LINEAR
|-
| (62977) - || 2000 VS52 ||3 november 2000 || LINEAR
|-
| (62978) - || 2000 VW52 ||3 november 2000 || LINEAR
|-
| (62979) - || 2000 VZ52 ||3 november 2000 || LINEAR
|-
| (62980) - || 2000 VT53 ||3 november 2000 || LINEAR
|-
| (62981) - || 2000 VK56 ||3 november 2000 || LINEAR
|-
| (62982) - || 2000 VW58 ||6 november 2000 || A. J. Cecce
|-
| (62983) - || 2000 VB59 ||2 november 2000 || LINEAR
|-
| (62984) - || 2000 VV59 ||1 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (62985) - || 2000 VX60 ||1 november 2000 || Spacewatch
|-
| (62986) - || 2000 WM || 16 november 2000 || LINEAR
|-
| (62987) - || 2000 WP1 ||17 november 2000 || LINEAR
|-
| (62988) - || 2000 WB2 ||18 november 2000 || Spacewatch
|-
| (62989) - || 2000 WC2 ||17 november 2000 || C. W. Juels
|-
| (62990) - || 2000 WM2 ||17 november 2000 || LINEAR
|-
| (62991) - || 2000 WG7 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (62992) - || 2000 WY9 ||23 november 2000 || G. Hug
|-
| (62993) - || 2000 WL12 ||22 november 2000 || NEAT
|-
| (62994) - || 2000 WZ14 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (62995) - || 2000 WD16 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (62996) - || 2000 WG16 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (62997) - || 2000 WD17 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (62998) - || 2000 WK18 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (62999) - || 2000 WK19 ||25 november 2000 || C. W. Juels
|-
| (63000) - || 2000 WZ20 ||25 november 2000 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten